Caron de Cartago (en llatí Charon, en grec antic Χάρων "Kháron"), fou un historiador cartaginès que va escriure sobre tots els tirans d'Europa i Àsia i diverses biografies sobre homes i dones il·lustres. El menciona Suides i Vossius l'inclou a la seva Historia Graeca.

Referències 

Cartaginesos